Dieser Artikel behandelt die griechische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine. Griechenland nahm zum vierten Mal teil. Seit dem Titelgewinn 2004 war Griechenland immer dabei.

Qualifikation 
Griechenland absolvierte die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Gruppe F.

Spiele 
Alle Resultate aus griechischer Sicht.

Tabelle

Aufgebot 
Am 29. Mai 2012 wurde der endgültige Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2012 benannt. Die erfahrensten Spieler waren Giorgos Karagounis und Kostas Katsouranis, die auch schon beim Titelgewinn 2004 und dem Vorrunden-Aus 2008 zum Einsatz kamen. Überraschend wurde der 36-jährige Nikos Liberopoulos nominiert, der 2009 schon seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte. Nicht im Kader war Angelos Charisteas, der 2004 das entscheidende Tor zum Titelgewinn erzielt hatte und im letzten Qualifikationsspiel entscheidend am Sieg beteiligt gewesen war.

Stand: 22. Juni 2012 (nach dem Spiel gegen Deutschland)

Vorbereitung 

Griechenland bestritt unmittelbar vor der EM noch zwei Testspiele: In Kufstein spielte die Mannschaft am 26. Mai gegen Slowenien (1:1, Torschütze: Vassilios Torosidis) und am 31. Mai gegen Armenien (1:0, Torschütze: Kyriakos Papadopoulos).

Spiele Griechenlands

Vorrunde 
Griechenland bestritt die Vorrunde in der Gruppe A. Griechenland wurde ebenso wie Russland und Tschechien der als Gastgeber gesetzten polnischen Mannschaft zugelost. Die Bilanz gegen Tschechien war vor der EM mit 1 Sieg und 2 Remis positiv, der Sieg im Halbfinale der EM 2004 durch das letzte Silver Goal brachte den ersten Finaleinzug der griechischen Mannschaft. 
Gegen Polen ist die Bilanz mit 3 Siegen und 2 Remis bei 10 Niederlagen vor der EM negativ gewesen. Beide trafen noch nie bei einer EM-Endrunde aufeinander. Auch gegen Russland ist die Bilanz mit 1 Sieg, 5 Remis und 3 Niederlagen vor der EM negativ. Beide trafen zuletzt am 11. November 2011 in Piräus aufeinander und trennten sich 1:1. Bei der letzten EM verlor Griechenland in der Vorrunde mit 0:1 gegen Russland und vier Jahre zuvor war das 1:2 die einzige Niederlage Griechenlands bei der EM, aber für das Erreichen des Viertelfinales nicht mehr von Bedeutung.

Alle Vorrundenspiele der griechischen Mannschaft fanden in Polen statt.

Viertelfinale 
Griechenland erreichte zum zweiten Mal das Viertelfinale, in dem es auf Deutschland, den Gruppensieger der Gruppe B, traf. Vor der EM gab es acht Spiele gegen Deutschland, von denen drei remis endeten und fünf verloren wurden. Zuletzt trafen beide am 28. März 2001 in Athen im Rahmen der WM-Qualifikation 2002 aufeinander. Beim 2:4 waren aus den derzeitigen EM-Kadern Nikos Liberopoulos, Giorgos Karagounis und Miroslav Klose, der das Tor zum zwischenzeitlichen 2:3 erzielte, beteiligt.

Klose, der das zwischenzeitliche 3:1 erzielte, und Liberopoulos kamen auch beim erneuten Aufeinandertreffen zum Einsatz, Karagounis war aufgrund der im Spiel gegen Russland erhaltenen zweiten gelben Karte gesperrt.

Die griechische Mannschaft spielte mit Trauerflor, da der frühere Nationaltrainer Alketas Panagoulias, mit dem 1980 die EM-Endrunde erreicht wurde, am 18. Juni 2012 verstorben war.

Einzelnachweise 

Griechenland
2012